Daiber ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Daiber (1857–1928), deutscher Chemiker, Arzt und Schriftsteller
 Alfred Daiber (1886–1961) deutscher Architekt und Baubeamter
 Birgit Cramon Daiber (* 1944) deutsche Politikerin (Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen), MdEP
 Claudia Daiber (* 1955), Buchautorin

 Jürgen Daiber (* 1961), deutscher Literaturwissenschaftler
 Karl Daiber (1878–1956), deutscher Architekt, Politiker der Deutschen Demokratischen Partei und Stadtrat in Ulm
 Karl-Fritz Daiber (* 1931), deutscher praktischer Theologe und Religionsphilosoph
 Marie Daiber (1868–1928), deutsche Zoologin